Der Amtsbezirk Nidau war bis zum 31. Dezember 2009 eine Verwaltungseinheit des Kantons Bern. Der Amtsbezirk mit Hauptort Nidau und Amtssitz im Schloss Nidau umfasste 25 Gemeinden mit 41'036 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2008) auf 87,95 km². Der Bielersee gehörte zum grössten Teil direkt zum Amtsbezirk Nidau.

Gemeinden

Veränderungen im Gemeindebestand 

 1920: Fusion und Bezirkswechsel Madretsch und Mett vom Amtsbezirk Nidau → Biel BE im Amtsbezirk Biel
 2007: Namensänderung von Studen → Studen (BE)
 2010: Fusion Tüscherz-Alfermée und Twann → Twann-Tüscherz
 2010: Bezirkswechsel von Aegerten, Bellmund, Brügg, Ipsach, Ligerz, Mörigen, Nidau, Orpund, Port, Safnern, Scheuren, Schwadernau, Sutz-Lattrigen und Twann-Tüscherz vom Amtsbezirk Nidau → Verwaltungskreis Biel/Bienne
 2010: Bezirkswechsel Bühl, Epsach, Hagneck, Hermrigen, Jens, Merzligen, Studen (BE), Täuffelen, Walperswil und Worben → Verwaltungskreis Seeland

Weblinks

Einzelnachweise 

Nidau
Geschichte (Kanton Bern)